Estremera, municipi a la Comunitat Autònoma de Madrid 
 Cim d'Estremera, muntanya entre els municipis de Queralbs i de Planoles, a la comarca del Ripollès
 Font Estremera, exsurgència al peu de les Corberes al terme municipal de Salses
 Presó d'Estremera
 Sergio Estremera Paños